Рикко, Риккардо — итальянский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Рикко — крупный молодой ударный кратер в северной приполярной области обратной стороны Луны.

См. также 
 Серра-Рикко — коммуна в Италии, располагается в регионе Лигурия, в провинции Генуя.